

Plaatsen 
Australië
 Newtown (Victoria) 
 Newtown (Nieuw-Zuid-Wales)

Canada
 Newtown (Canada) (Newfoundland en Labrador)

Isle of Man
 Newtown (Man)

Verenigd Koninkrijk
 Newtown (Cheshire)
 Newtown (Hampshire)
 Newtown (Wales)
 Newtown (Wight) (Hampshire)

Verenigde Staten
 Newtown (Connecticut)
 Newtown (Indiana)
 Newtown (Missouri)
 Newtown (Ohio)
 Newtown (Pennsylvania)

Sportclubs 
 Newtown AFC, Welshe voetbalclub uit Newton
 Newtown Jets, Australische rugbyclub uit Newton (Nieuw-Zuid-Wales)
 Newtown United FC, voetbalclub uit Saint Kitts en Nevis